KCL est un sigle qui peut désigner :
 King's College de Londres, un prestigieux établissement d'enseignement supérieur britannique, situé à Londres.

KCl est un code qui peut désigner :
 chlorure de potassium, en chimie, un composé chimique minéral de formule KCl.

Code